Osoby:
 Karl Ludwig von Phull – niemiecki porucznik

Inne:
 Phull – ród

Zobacz też:
 Full
 Pfuel